Delta — род одиночных ос из семейства Vespidae.

Распространение 
Тропики Старого Света (Африка, Азия). Палеарктика. Интродуцированы в Америку. Для СССР указывалось 2 вида. В Европе 1 вид.

Описание 
Крупные одиночные осы (до 30 мм). Имеют тонкий длинный стебелёк брюшка (петиоль), как у ос родов Eumenes и Zeta. Передний край наличника слегка выемчатый или отчётливо вырезанный. 1-й тергит брюшка редко пунктированный, его задняя половина менее резко расширенная. Парастигма переднего крыла равна или длиннее птеростигмы. Строят крупные свободные ячейки из грязи. Провизия — личинки жуков. Первый тергит втрое длиннее своей ширины. Голени средней пары ног с одной шпорой.

Классификация 
Около 40 видов.

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81—112.

Ссылки 
 BioLib — Delta (jízlivka)

Delta
Роды перепончатокрылых